«Клинч» — российский фильм 2015 года, снятый по одноимённой пьесе Алексея Слаповского. Первая и единственная режиссёрская работа в кино Сергея Пускепалиса.

Премьера фильма состоялась 15 июля 2015 года на кинофестивале «Золотой абрикос» в Ереване.

Прокат фильма в России начался 22 октября 2015 года.

Сюжет 
У школьного учителя литературы Фёдорова был трудный день — две смены, потом собрание, затем нотация от директрисы. В расстройстве он направляется домой (по дороге попытавшись купить водки) — а там, в маленькой квартире, накрывают на стол в честь восемнадцатилетия сына и с нетерпением ждут хозяина. Но по дороге за ним увязывается незнакомая девушка, которая выхватывает из рук учителя портфель и убегает. Фёдоров догоняет незнакомку, и тут начинается сюр. Она плачет, жалуется на сложную жизнь и вдруг начинает обвинять его в самоубийстве своей подруги и угрожать приездом жениха-бандита. Посчитав незнакомку сумасшедшей, Фёдоров собирается уйти, но это не так просто сделать, и ему приходится выяснять отношения с незнакомкой. В итоге он связывает её, но, не получив помощи от полиции, приволакивает к себе домой.

Там происходит «знакомство» с семьёй. Девушка Вита ведёт себя эксцентрично, грозит всем страшными карами («вас всех порежут на кусочки из-за меня!») и в итоге настаивает, чтоб её «удочерили». Её успокаивают и укладывают спать. А тем временем её разыскивает друг-бандит…

«Доставшую» всех Виту ненароком убивают. Семья решает, что делать с ней и решает, завернув её в ковер, отвезти на скотомогильник. Привезя её и развернув ковер, они обнаруживают «воскресшую» Виту. Семья уезжает, но, сжалившись, решает-таки вернуться. Так Вита вновь возвращается в дом семьи.

Учитель решает уйти из семьи и из школы, и уходит из дома, он идет в ночной магазин с целью напиться. Там он случайно сталкивается со своим бывшим сокурсником, охранником магазина. Тот благодарен ему за поддержку его литературного таланта и вручает бутылку спиртного.

Тем временем Виту находит по сигналу навигатора в мобильнике её друг бандит Барабан. Он подъезжает к дому учителя и обнаруживает его (выпившего и залезшего в ракету на детской площадке) и её, нашедшую его там. Происходит сцена ревности. Вита просит учителя уйти, но тот, в запальчивости, говорит что любит её. Барабан стреляет и убивает сперва его, а потом и её. Отходя к машине, троица (Барабан с охранниками) оборачивается и видит что детская ракета реально стартует в космос. Учитель с Витой смотрят на Землю с орбиты.

После этого следует финальная сцена — учитель просыпается на автобусной остановке, а рядом всё так же сидит Вита, он уходит, и она снова преследует его.

В ролях 
 Алексей Серебряков — учитель
 Ася Домская — Вита
 Агриппина Стеклова — Татьяна
 Вячеслав Евлантьев — Славик
 Максим Лагашкин — Барабан
 Сергей Стёпин — первый охранник Барабана
 Илья Чертов — второй охранник Барабана
 Ирина Луковская — Алдашева
 Анна Уколова — активистка

Создатели фильма 
 Режиссёр — Сергей Пускепалис
 Автор сценария — Алексей Слаповский
 Продюсер — Рубен Дишдишян
 Оператор — Святослав Булаковский
 Композиторы — группа «Би-2», Михаил Карасёв

Саундтрек 
Саундтрек к фильму записала группа «Би-2». Он состоит из следующих композиций:
 Intro (feat. Сергей Пускепалис)
 Тише и тише (feat. Диана Арбенина)
 Я ищу (feat. D Brown & Elizaveta)
 Книга (feat. Варя Демидова)
 Старый друг (feat. Настя Полева и Олег Нестеров)
 Я пел (Чтоб не сойти с ума)
 Рождество
 В поисках чудес (feat. Elizaveta)
 Будет он один (feat. Варя Демидова)
 Будет дождь (feat. Гарик Сукачёв)
 Не умирать молодым
 Три сантиметра над Землёй

Награды 
 приз «Рубиновый Феникс» им. Ю. Гагарина на VIII Всероссийском кинофестивале актёров-режиссёров «Золотой Феникс».
 приз за лучшую режиссёрскую работу на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске.

Примечания

Ссылки 
 
 Рецензия на фильм «Клинч»   на сайте «The Hollywood Reporter (российское издание)»
 Трейлер фильма «Клинч» 

Фильмы 2015 года
Фильмы России 2015 года
Экранизации произведений Алексея Слаповского
Би-2
Фильмы «Марс Медиа Энтертейнмент»
Фильмы кинокомпании «Марс Фильм»
Экранизации произведений Алексея Слаповского